«Генезис» () — роман Пола Андерсона
 Генезис-2075 — філософський роман Бернарда Беккета